Выборы в Европейский парламент в Словении проходили 13 июня 2004 года. Они стали первыми европейскими выборами после вступления страны в Европейский союз 1 мая этого же года. На выборах были избраны 7 депутатов словенской делегации.

Большой неожиданностью стала победа, одержанная Христианской народной партией Новая Словения над либеральными демократами, и поражение Словенской народной партией, не получившей в результате ни одного места. Таким образом, на выборах выиграли правоцентристские партии.

Результаты 

|- style="text-align:right;"
! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Европейская партия
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/-
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
|-
| style="background-color: #0000FF" |
| align=left| Новая Словения
| align=left| Европейская народная партия
| align=right| 102 753	
| align=right| 23,57
| align=right|
|align="right"| 2
|-
| style="background-color: #73C2FB" |
| align=left| Либеральная демократия Словении—Демократическая партия пенсионеров Словении
| align=left| —
| align=right| 95 489	
| align=right| 21,91
| align=right|
|align="right"| 2
|-
| style="background-color: #FEF200" width=5px|
| align=left| Словенская демократическая партия
| align=left| Европейская народная партия
| align=right| 76 945	
| align=right| 17,65
| align=right|
|align="right"| 2
|-
| style="background-color: #ED1B34" |
| align=left| Объединённый список социал-демократов
| align=left| Партия европейских социалистов
| align=right| 61 672	
| align=right| 14,15
| align=right|
|align="right"| 1
|- style="border-top:2px solid gray;"
| style="background-color: #00984A" |
| align=left| Народная партия
| align=left| Европейская народная партия
| align=right| 36 662	
| align=right| 8,41
| align=right|
|align="right"| 0
|-
| bgcolor=blue |
| align=left| Национальная партия
| align=left| —
| align=right| 21 883	
| align=right| 5,02
| align=right|
|align="right"| 0
|-
|
| align=left| Наша Словения
| align=left| —
| align=right| 17 930	
| align=right| 4,11
| align=right|
|align="right"| 0
|-
|
| align=left| Молодёжная партия Словении - Зелёные Европы - Зелёные Словении
| align=left| Европейская партия зелёных
| align=right| 10 027	
| align=right| 2,30
| align=right|
|align="right"| 0
|-
|
| align=left| Голос словенских женщин
| align=left| —
| align=right| 5249	
| align=right| 1,20
| align=right|
|align="right"| 0
|-
|
| align="left" colspan="2"| Прочие партии
| align=right| 7259
| align=right| 1,70
| align=right|
|align="right"| 0
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительных бюллетеней
| 435 869	
| 94,37
| colspan="2" rowspan="2" |
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Пустые и недействительные бюллетени
| 26 010	
| 5,63
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 461 879
| 100,00
| —
| 7
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="2" | Количество избирателей/ Явка
| 1 628 918	
| 28,35
|
| colspan="3" |
|-
| align="left" colspan="7"| Источник: Volitve.gov.si
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2004)

Примечания

Ссылки 
 

Выборы в Словении
2004 год в Словении
Словения